Le Championnat de squash du British Open masculin 2000 est l'édition 2000 du British Open qui se déroule à la National Indoor Arena Birmingham du 9 au 15 octobre 2000. David Evans remporte le titre en battant Paul Price en finale.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Tour final de qualification 

+ Lucky loser

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 Championnat de squash du British Open féminin 2000

masculin 2000
Compétition de squash à Birmingham
British Open masculin
Sport en Angleterre en 2000
Sport en octobre 2000